Кузьминов — русская фамилия:

Известные носители 
 Кузьминов, Борис Дмитриевич (1929—2013) — советский и российский физик, педагог.
 
 Кузьминов, Дмитрий Николаевич (в монашестве Серафим; род. 1977) — епископ Русской православной церкви, епископ Белёвский и Алексинский.
 Кузьминов, Иван Герасимович (1915—1945) — танкист (1-й Белорусский фронт), Герой Советского Союза (1945).
 Кузьминов, Леонид Матвеевич (1932—2016) — митрофорный протоиерей, настоятель храма святителя Николая на Преображенском кладбище, священнослужитель Русской православной церкви.
 Кузьминов, Ярослав Иванович (род. 1957) — российский экономист, общественный деятель, создатель и ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Кузьминова 
 Кузьминова, Александра Николаевна (1896—?) — доярка совхоза «Дикая», Герой Социалистического Труда.
 Кузьминова, Евдокия Петровна (1884—1938) — преподобномученица Русской православной церкви, послушница.
 Кузьминова, Елена Александровна (род. 1970) — российский филолог.
 Кузьминова, Татьяна Александровна (род. 1987) — российская футболистка, защитница.

См. также